Lützowstraße 7 ist die Adresse folgender Immobilien:

 Lützowstraße 7 (Düsseldorf), denkmalgeschütztes Wohngebäude im Düsseldorfer Stadtteil Golzheim
 Lützowstraße 7 (Hannover), 1889 von dem Architekten Albrecht Haupt errichtetes eigenes Wohnhaus in der Mitte Hannovers